Upplands ryttare kan syfta på:

 Upplands ryttare – svenskt kavalleriförband från Uppland verksamt cirka 1536-1636 efter Arboga möte (1536), se Upplandsfanan
 Upplands ryttare – benämning på svenskt kavalleriregemente verksamt cirka 1621/1626-1667